Добрін (рум. Dobrin) — село у повіті Селаж в Румунії.
 Добрін (комуна), Добрін (рум. Dobrin) — комуна у повіті Селаж в Румунії.
 Ніколає Добрін (стадіон), Стадіон Ніколає Добрін — багатоцільовий стадіон у Пітешті, Румунія, названий у 2003 році на честь футболіста Ніколає Добріна (1947—2007).
 Ніколає Добріна (1947—2007) — румунський футболіст.